

Code
RSD est un code, qui signifie :
 Dinar serbe, la monnaie de la Serbie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Sigle 
RSD est un sigle qui signifie :
 Reichssicherheitsdienst, service de sécurité du Troisième Reich chargé de protéger Adolf Hitler
 Coefficient de variation (relative standard deviation en anglais), est une mesure de dispersion relative

Code